Ron je mužské rodné jméno, které nosí následující osoby:

 Ron Arad (designér) – izraelský průmyslový designér, umělec a architekt
 Ron Arad (pilot) – izraelský navigátor a zbraňový důstojník Izraelského vojenského letectva pohřešovaný od roku 1986
 Ron Artest – americký basketbalista
 Ron Asheton – americký rockový kytarista
 Ron Affif – americký jazzový kytarista
 Ron Bushy – americký bubeník skupiny Iron Butterfly
 Ron Dennis – britský podnikatel a bývalý manažer v motoristickém sportu
 Ron Francis – kanadský hokejista
 Ron Geesin – skotský hudebník a skladatel
 Ron Gilbert – americký designér, programátor a producent počítačových her
 Ron Hextall – kanadský profesionální brankář
 Ron Howard – americký režisér, producent a herec
 Ron Chesterman – anglický hudebník a archivář
 Ron Chuldaj – izraelský politik, bojový pilot a starosta Tel Avivu
 Ron Jeremy – americký pornoherec
 Ron Kenoly – americký gospelový zpěvák
 Ron McClure – americký kontrabasista
 Ron McKernan – americký hudební skladatel, kytarista a zpěvák
 Ron Mueck – australský výtvarník
 Ron Nachman – izraelský politik, poslanec a starosta města Ariel
 Ron Paul – americký lékař a republikánský politik
 Ron Perkins – americký herec
 Ron Perlman – americký televizní, filmový a dabingový herec
 Ron Prosor – izraelský diplomat a vyslanec při Organizaci spojených národů
Ron Weasley – fiktivní postava ve světě Harryho Pottera 
Ron Wood – britský rockový kytarista a malíř

Související články 
 ron –  fluviální svahový pohyb
 Ronald

Mužská jména